Famille Jeantet
 Félix Jeantet (1855-1932), homme de lettres français ;
ses fils : 
 Louis Jeantet (1897-1981), homme d'affaires français, créateur de la fondation Louis-Jeantet ;
 Claude Jeantet (1902-1982), journaliste français ;
 Gabriel Jeantet (1906-1978), homme politique et éditeur français ;
son petit-fils, fils de Gabriel ;
 Pierre Jeantet (né en 1947), journaliste français.

Autres
 Catherine Jeantet (1959-), graveuse française
 François Camille Conrad Jeantet (1839-1895), général français ;
 Marcel Jeantet, résistant français (fils de Zéphirin) ;
 Maurice Jeantet, homme politique français ;
 Pierre Jeantet (1807-1882), peintre français ;
 Thierry Jeantet (né en 1948), chef d'entreprise français ;
 Zéphirin Jeantet (1879-1950), homme politique et résistant français.

Références 

Patronyme français